Miejscowości w Kanadzie:
 King City w Ontario

Miejscowości w USA:
 King City w Kalifornia
 King City w Missouri
 King City w Oregon